Die adidas International 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Januar 2004 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Amélie Mauresmo mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 7:5, 3:6 und 6:4 gegen Dinara Safina / Meghann Shaughnessy.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die adidas International 2004 fand vom 9. bis 11. Januar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Sydney